Рейс 214 может иметь следующие значения:
 Рейс 214 Asiana Airlines
 Рейс 214 Pan Am
 Рейс 214 Аэрофлота